Натуральне число 887
 887 рік до нашої ери
 887 рік нашої ери